Die AIG Japan Open Tennis Championships 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Oktober 2007 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Metz die Open de Moselle gespielt, die zur Kategorie der International Series gehörten und nicht wie die AIG Japan Open Tennis Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm.  Mit David Ferrer setzte sich aber erneut der Topgesetzte gegen die Konkurrenz durch. Er schlug im Finale Richard Gasquet und gab im Turnierverlauf keinen Satz ab. Er gewann seinen 5. Karrieretitel und den 3. Titel der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Ashley Fisher und Tripp Phillips, nahmen in diesem Jahr nicht beide erneut am Turnier teil; nur Fisher spielte und schied mit Jim Thomas im Halbfinale aus. Sie schieden gegen die späteren Turniersieger Jordan Kerr und Robert Lindstedt aus, die damit ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen. Für Kerr war es der siebte, für Lindstedt der zweite Titel sowie für beide der erste Titel der Kategorie.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 732.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 832.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Kōtō